Clark Ádám (1811–1866) skót mérnök, a Széchenyi lánchíd építésvezetője, és a Váralagút tervezője
 Clark Ádám, úszódaru
 Clark Ádám tér, a Széchenyi lánchíd és a Váralagút találkozásánál található tér